Masada steht für:

 Masada, ehemalige jüdische Festung in Israel
 Masada (Russland), Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Masada (John Zorn), mehrere Musikprojekte des Komponisten John Zorn
 Masada (Film), Miniserie (1981) von Boris Sagal
 Magpul Masada, ursprünglicher Name für Bushmaster ACR, ein US-amerikanisches Sturmgewehr 
 Jüdische Berufsfachschule Masada, historische Schule in Darmstadt